Mondiali 1896 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1896:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1896 – 4ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1896 – 1ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1896 – 4ª edizione